Mañana hace referencia a varios artículos:

Definición
 Mañana, mome la mañananto del día posterior al amanecer y anterior al mediodía.

Periodismo gráfico
 La Mañana de Córdoba, periódico de la ciudad de Córdoba, Argentina (1997-2016).

Además
 Mañana (álbum), tercer álbum del dúo mexicano-argentino Sin Bandera.
 Mañana (canción), canción del cantautor español Álvaro Soler en colaboración de los colombianos Cali y el Dandee.
 Mañana (película), del director José María Nunes (1957).
 Mañana, película dirigida por Cyril Dion y Mélanie Laurent en 2015.